Крушение на Балтийском вокзале в Таллине (Эстонская ССР) произошло 4 октября 1980 года в 15:23. Близ вокзала лоб в лоб столкнулись два пригородных электропоезда, в результате чего было разбито несколько вагонов, пострадали 55 человек, из них 9 погибли. Одна из крупнейших железнодорожных катастроф на территории Эстонии.

Предшествующие обстоятельства 

Утром 4 октября на работу заступила локомотивная бригада, состоящая из машиниста Петра Сапунова (29 лет) и помощника Аади Мяэ (, 19 лет). Они впервые работали вместе, причём Пётр Сапунов был вызван из отпуска, а у Аади Мяэ в тот день был день рождения. Они приняли в депо состав ЭР2-1032 и отправились под посадку на перрон Балтийского вокзала. При этом в кабину к ним подсел машинист-инструктор, который в ходе проверки регламента переговоров не отметил никаких нарушений. В первой половине дня электропоезд сделал несколько поездок между Таллином и Клоогаранна, а в 15:01 прибыл на 9-й путь Балтийского вокзала. Была первая суббота октября, и в тот день на вокзале выдавали зарплату. Так как в 15:21 электропоезд должен был отправляться в посёлок Вазалемма, то машинист и помощник сбегали в кассу за деньгами. Когда они вернулись в электропоезд, до отправления оставалось 5 минут.

Крушение 

В это время к Балтийскому вокзалу приближался электропоезд ЭР1-122 сообщением Палдиски — Таллин, которым управляли машинист Анатолий Милютин (41 год) и помощник машиниста Станислав Сумишевский (39 лет). Время прибытия на 8-й путь вокзала по расписанию было 15:20, после чего с 9-го пути должен был отправиться поезд на Вазалемма. Однако поезд отставал от расписания, поэтому на станцию прибывали со скоростью . Тем временем, на 9-м пути посадка пассажиров затягивалась, поэтому машинист начал шипеть вентилями питания автодверей. На этой же платформе стояли и разговаривали несколько машинистов, которые уже закончили работу. Они видели на выходном светофоре с 9-го пути красный сигнал, поэтому шипению дверей не придавали значения. Неожиданно в 15:23 они увидели, что двери закрылись и электропоезд отправляется от платформы под запрещающее показание светофора. Они стали показывать находящемуся в служебном тамбуре Аади Мяэ сигналы остановки, но тот не придал им значения.

Я, конечно, видел размахивающих руками людей, но думал, что это просто опоздавшие пассажиры.

8-й и 9-й пути разделялись за полторы-две сотни метров от вокзала и на всём протяжении затем между ними шёл высокий забор. Вкупе с изгибами путей это привело к тому, что локомотивная бригада отправляющегося электропоезда не подозревала об опасности. Электропоезд уже проехал всю платформу, и Аади зашёл в кабину, когда бригады электропоездов наконец увидели друг друга. Применение экстренного торможения из-за высоких скоростей и малого расстояния оказалось запоздалым. В результате лобового столкновения головной вагон поезда на Таллинн взлетел на крышу поезда на Вазалемма, а затем рухнул с высоты на путь. Его кабина была сразу уничтожена, а бригада погибла на месте. Бригада поезда на Вазалемма оказалась изранена осколками лобового стекла и зажата искорёженным металлом.
Я провел рукой по лицу, но вместо него почувствовал только большой сгусток крови. Я чувствовал, что мир перед глазами словно затягивается красной пеленой.

Из воспоминаний пассажиров прибывающего электропоезда:

Я неожиданно услышала резкий гудок, почувствовала торможение и сильный удар. Стекла разбились с сильным хлопком. На меня повалились сиденья, а ноги зажало между ними.

Я вообще сидела в передней части вагона и сразу после удара потеряла сознание. Очнулась неизвестно сколько времени спустя лежа на сидении и почувствовала, что подо мной труп. Совсем рядом со мной слабо дышала какая-то женщина. Я попробовала пошевелиться, но это не очень удалось — на меня давила какая-то железяка.

Ликвидация последствий катастрофы
На место катастрофы были созваны все спасательные силы Таллина: 14 бригад «скорой помощи», 120 спасателей, 70 работников транспортной милиции, 50 работников органов внутренних дел и две пожарные бригады.

Хотя при столкновении возгорания локомотивов не произошло, опасность возгорания возникла позже, когда сварщики стали разрезать крышу вагона, и загорелись его деревянные конструкции и теплоизоляция. Пожарная служба получила вызов через 40 минут после катастрофы.

Официальная версия крушения
Заключение суда гласило (перевод с эстонского): «Пётр Сапунов и Аади Мяэ нарушили следующие положения инструкции по технической эксплуатации железной дороги СССР: 
п.16.16 — тем, что допустили отправление электропоезда от вокзала без разрешающего сигнала дежурного по вокзалу;
п.16.38 — тем, что до отправления электропоезда не проследили за сигналом светофора и указывающими обозначениями, не выполнили их требования и не поделились ими друг с другом, не убедились в том, что рейс был в целом подготовлен. Этим они вызвали железнодорожную катастрофу на территории Балтийского вокзала, где погибло 9, получил сверхтяжёлые увечья 1, получили тяжёлые увечья 14 и лёгкие повреждения 32 человека. Также они причинили прямой имущественный ущерб Эстонской железной дороге в размере 333,78 рубля и Таллинскому железнодорожному депо в размере 43475 рублей».

Другая версия произошедшего 
Через 25 лет после катастрофы в эстонской прессе утверждалось, что до сих пор не отвергнута другая версия катастрофы: с переключением светофора ошибся дежурный по вокзалу. Это утверждает и бывший помощник машиниста Аади Мяэ.

Приговор 
К тюремному заключению приговорили оставшуюся в живых локомотивную бригаду элекропоезда ЭР2-1032, которых многократными допросами заставили признать, что они не посмотрели на светофор. Сапунов получил девять лет лишения свободы, Аади Мяэ — шесть, прошение о помиловании, поданное Мяэ было удовлетворено через год. Сапунов отбыл за решеткой два года и десять месяцев.

Список погибших 

 Инга Болащенко (Inga Bolaštšenko) (17)
 Иван Бородач (Ivan Borodatš) (25)
 Сирье Балантсев (Sirje Balantsev) (28)
 Людмила Коваль (Ljudmila Koval) (36)
 Станислав Сумишевкий (Stanislav Sumiševski) (39)
 Анатолий Милютин (Anatoli Miljutin) (41)
 Роберт Леэтберг (Robert Leetberg) (50)
 Зинаида Полипонис (Zinaida Poliponis) (67)
 Мейт Росин (Meit Rosin) (72)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

История Таллина
События 4 октября
Октябрь 1980 года
1980 год в Эстонии
Железнодорожные происшествия в Эстонской ССР
Железнодорожные происшествия в СССР 1980 года
Транспорт Таллина